Каликс может означать:

 Каликс — город в Швеции;
 Каликс — коммуна в Швеции;
 Каликс — река в Швеции;
 Каликс, Оскар (род. 1939) — аргентинский футболист.